Ел Арајанал има више значења:

 Ел Арајанал (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Арајанал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Арајанал (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Арајанал, Лос Арајанес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Арајанал (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Арајанал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику